UEFS son unas siglas que pueden hacer referencia a:

 Universidad Estadual de Feira de Santana; o
  Unión Europea de Futsal.

Siglas